Марк Порций Катон (Marcus Porcius Cato) може да се отнася за:

 Марк Порций Катон Стари, известен като Катон Стари, (* 234 пр.н.е.; † 149 пр.н.е.)
 Марк Порций Катон Салониан (* 154 пр.н.е.), син на Катон Стари и Салония
 Марк Порций Катон Лициниан († 152 пр.н.е.), син на Катон Стари и Лициния.
 Марк Порций Катон Салониан Млади, женен за Ливия Друза, баща на Катон Младши
 Марк Порций Катон (консул 118 пр.н.е.), брат на Гай Порций Катон
 Марк Порций Катон Млади, известен като Катон Млади, син на Марк Порций Катон Салониан Млади и Ливия Друза
 Марк Порций Катон (II), син на Катон Млади и първата му съпруга Атилия и брат на Порция Катона, съпруга на Марк Юний Брут
 Марк Порций Катон (консул 36 г.), суфектконсул 36 г.
 Марк Порций Катон (претор), син на Марк Порций Катон (консул 118 пр.н.е.)